Полегенько Дмитро Павлович (1988—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Полегенько Павло Ігорович — український футболіст, захисник кропивницької «Зірки».